Osoby o tym nazwisku:
 Hans Zierk – niemiecki żużlowiec
 Steven Zierk – amerykański szachista